Талес  может означать:
 Талес —  муниципалитет в Испании.
 Талес — в иудаизме молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало.

См. также 
 Талес из Милета